David Teniers puede referirse a distintos miembros de una misma familia de pintores flamencos:

 David Teniers el Viejo, o David Teniers I (1582-1649);
 David Teniers el Joven, David Teniers II (1610-1690), hijo del anterior;
 David Teniers III (1638-1685), hijo del anterior;